Кайса (иногда кайза) или каролина — разновидность бильярда, распространённая в Финляндии.

Описание 
Игра возникла в России и является близким родственником русской пирамиды.

По сравнению с большинством других видов бильярда, кайса отличается использованием крупных (67 мм в диаметре, до 2016 года — 68 мм) шаров и маленьких луз, диаметра отверстия которых едва достаточно для большого шара, чтобы тот в неё попал. Стоит также отметить длинные и тяжёлые кии. Стол для кайсы, как правило, имеет 10 футов в длину и, следовательно, на 2 фута короче, чем стол для русский пирамиды, который, как правило, имеет 12 футов.

Могут играть как два игрока, так и команда. Как и в карамболе, оба игрока имеют свои собственные шары, один биток, имеющий своеобразную точку или другую маркировку. В общем, используются пять шаров: жёлтый шар (так называемая кайса на финском языке), два красных шара и два белых шара (каждый из которых выступает в качестве прицельного шара для противника). Игра ведётся до 60 очков и имеет довольно сложную систему оценки, напоминающую ту, которая используются в английском бильярде, с точки зрения присуждения очков за разные удары. Как русский и английский бильярд, которые также играются на больших столах, кайса представляет собой гибрид карамболя и лузного бильярда.

Кайса принципиально любительская игра, без профессиональных игроков. Тем не менее, первый чемпионат мира по кайсе был проведён недавно, в апреле 2010 года. Участники приехали из 33 стран, и основной турнир был проведён в городе Котка. Финский игрок Марко Раутиайнен выиграл чемпионский титул. Любительские соревнования в Финляндии широко распространены и популярны, матчи показываются в специальном шоу на blip.tv.

Счёт 

Очки набираются путём забивания прицельных шаров при помощи битка, при определённых условиях начисляются дополнительные очки. Игра заканчивается, когда один из игроков зарабатывает 60 или более очков.

Основные расценки:
 Забить белый шар соперника = 2 балла
 Забить красный шар = 3 балла
 Забить жёлтый шар (кайса) = 6 баллов

Дополнительные очки начисляются за карамболь с одним и более шарами, при условии, что начальный прицельный шар попал в лузу. Этот вид карамболя называется «накки» на финском языке (что переводится как «сосиска»).
 Забить белый соперника плюс карамболь с красным = 4 балла
 Забить белый соперника плюс карамболь с жёлтым = 7 баллов
Забить белый соперника плюс карамболь с двумя красными = 7 баллов
Забить белый соперника плюс карамболь с красным и жёлтым = 10 баллов
Забить белый соперника плюс карамболь с двумя красными и жёлтым = 13 баллов
 Забить красный плюс карамболь с белым соперника = 5 баллов
 Забить красный плюс карамболь с другим красным = 6 баллов
Забить красный плюс карамболь с другим красным и белым соперника = 8 баллов
 Забить красный плюс карамболь с жёлтым = 9 баллов
 Забить красный плюс карамболь с жёлтым и белым соперника = 11 баллов
Забить красный плюс карамболь с жёлтым и другим красным соперника = 12 баллов
Забить красный плюс карамболь с жёлтым, другим красным и белым соперника = 14 баллов
 Забить жёлтый плюс карамболь с белым соперника = 11 баллов
 Забить жёлтый плюс карамболь с красным = 12 баллов
Забить жёлтый плюс карамболь с красным и белым соперника = 14 баллов
Забить жёлтый плюс карамболь с двумя красными = 15 баллов
Забить жёлтый плюс карамболь с двумя красными и белым соперника = 17 баллов

При попадании жёлтого в центральную лузу от одного и более бортов начисляются 12 баллов. Также дополнительные очки начисляются за разные карамболи:

 с карамболем битка в белый шар = 17 баллов
 с карамболем в красный шар = 18 баллов
 с карамболем в красный и белый шар = 20 баллов
 с карамболем в два красных шара = 21 балл
 с карамболем в два красных и белый шар = 23 балла

Примечания

Ссылки 
 Kaisa-biljardin Kehitysyhdistys Ry (KABIKE) : Federation for Kaisa Promotion
 Kaisa matches on blip.tv

Бильярдные настольные игры